Капита́н госуда́рственной безопа́сности — специальное звание сотрудников начальствующего состава НКВД и  в период  годов (кроме военнослужащих войск НКВД и сотрудников Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР). Нижестоящее специальное звание — старший лейтенант государственной безопасности, следующее по рангу — майор государственной безопасности.

Специальное звание капитан государственной безопасности (3 прямоугольника  в петлицах образца  годов) до 1940 года условно соответствовало воинскому званию полковник РККА (в период  годов — подполковник), после 1943 года — условно соответствовало воинскому званию капитан.

История звания 
Специальное звание капитан государственной безопасности было введено Постановлениями   и   от  объявленных Приказом   от  для начальствующего состава ГУГБ НКВД СССР.

Указом Президиума  от , вводившим специальные звания сотрудников органов НКВД сходные с общевойсковыми, звание капитан государственной безопасности было переведено в категорию специальных званий среднего начальствующего состава, и условно приравнено к воинскому званию капитан РККА (до этого оно условно соответствовало воинскому званию старшего командного состава РККА — подполковник).

Указом Президиума  от  вводившим воинские звания для сотрудников органов НКВД и  аналогичные общевойсковым, звание капитан государственной безопасности было упразднено.

Персонажи в кинематографе и телефильмах 
 Телесериал Убить Сталина — капитан госбезопасности Иван Бережной (Александр Домогаров).

См. также

Примечания 

Звания сотрудников госбезопасности СССР
^